Oxenford ist der Familienname von:

 John Oxenford (1812–1877), englischer Dramatiker, Kritiker, Librettist und Übersetzer

Oxenford bezeichnet:

 Oxenford (Queensland), Vorort der Stadt Gold Coast in Queensland, Australien
Siehe auch:
 Ochsenfurt
 Oxenfoord